Guaimaca kan syfta på:

Honduras 

 Guaimaca (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Guaimaca (ort), Departamento de Francisco Morazán,